Als Kreuzprobe bezeichnet man:

 in der Chemie eine Vorprobe auf Ammoniumsalze: Kreuzprobe (Chemie)
 in der Medizin eine In-vitro-Untersuchung der Verträglichkeit von Blutgruppen zwischen Spender- und Empfängerblut: Kreuzprobe (Medizin)
 das Kreuzordal, ein frühmittelalterliches Gottesurteil